Die Liste der Fahnenträger der montenegrinischen Mannschaften bei Olympischen Spielen listet chronologisch alle Fahnenträger montenegrinischen Mannschaften bei den Eröffnungs- und Abschlussfeiern Olympischer Spiele auf.

Liste der Fahnenträger 

Anmerkung: (EF) = Eröffnungsfeier, (AF) = Abschlussfeier

Statistik

Siehe auch 

 Olympische Geschichte Montenegros
 Liste der Fahnenträger der jugoslawischen Mannschaften bei Olympischen Spielen

Einzelnachweise 

Montenegro
Fahnenträger